KDU steht für:
 Skardu Airport (IATA-Code), Flughafen von Skardu, Pakistan

KDU-ČSL steht für:
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (deutsch Christliche und Demokratische Union – Tschechoslowakische Volkspartei), kurz auch lidovci, eine christdemokratische politische Partei in Tschechien

KdU steht für:
 Kosten der Unterkunft, siehe Kosten der Unterkunft und Heizung
 Kritik der Urteilskraft, Immanuel Kants drittes Hauptwerk nach der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft

kdu steht für:
 Kadaru (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät des Bergnubischen im Sudan

KDU